Karlovice est un toponyme qui peut désigner :

Karlovice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Karlovice, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Karlovice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Velké Karlovice, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie